Osoby o tym nazwisku:
 Arthur McCabe – australijski rugbysta, olimpijczyk
 Bryan McCabe – kanadyjski hokeista
 Cathal McCabe – irlandzki poeta i tłumacz
 Conlin McCabe – kanadyjski wioślarz, olimpijczyk
 John McCabe – brytyjski pianista i kompozytor
 Joseph McCabe – angielski pisarz
 Martha McCabe – kanadyjska pływaczka
 Pat McCabe – australijski rugbysta
 Patrick McCabe – irlandzki pisarz